Serebryanka peut avoir plusieurs sens, dont :

 Serebryanka, un nom qui a été donné à 3 cours d'eau différents de Russie ;
 Serebryanka, ancien nom de la commune de Serebryansk au Kazakhstan ;
 Serebryanka, un navire russe transporteur de combustible nucléaire ou de déchets nucléaire, basé à Mourmansk.

Références